Escaut steht für:

 französischer Name des Flusses Schelde
 das ehemalige französische Département Escaut

Siehe auch:
 Esco